Tom Wright puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Tom Wright (arquitecto) (nacido en 1957), diseñador del hotel Burj al Arab en Dubái.
 Tom Wright (actor) (nacido en 1952), actor estadounidense de cine y teatro.